Шелгунов — русская фамилия; имеет женскую форму Шелгунова.

Известные носители 
 Шелгунов, Василий Андреевич (1867—1939) — русский революционер.
 Шелгунов, Иван Силыч (?—1799) — капитан 1-го ранга российского флота.
 Шелгунов, Николай Васильевич (1824—1891) — русский публицист и литературный критик, учёный-лесовод, одна из фигур революционно-демократического движения 1850—1860-х годов.
 Шелгунов, Павел Никанорович — минский и могилёвский губернатор, генерал-майор.

Шелгунова 
 Шелгунова, Людмила Петровна (урожденная Михаэлис; 1832—1901) — переводчица, жена писателя Николая Васильевича Шелгунова.
 Шелгунова, Евгения Андреевна (род. 1997) — российская гимнастка, мастер

См. также 
 Шелгуново — название нескольких населённых пунктов.
 Шелгуны — деревня в Бережанской волости Островского района Псковской области.